Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Feyenoord in het seizoen 2017/18.

Selectie

Technische en medische staf

Transfers

Transfers in de zomer 
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers zomer 2017/18

Transfers in de winterstop 
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers winter 2017/18

Tenue

Gebeurtenissen

Juli 
De voorbereiding staat in het teken van de keuze voor de nieuwe eerste doelman. In het afgelopen seizoen was Brad Jones de eerste doelman, ook toen Kenneth Vermeer weer fit was. Eind juli raakt Vermeer opnieuw geblesseerd, ditmaal aan zijn hand, waardoor hij er enkele maanden uit zou zijn. Jones wordt aangewezen als eerste doelman. Er worden oefenwedstrijden gespeeld tegen enkele amateurclubs. In de met 1-10 gewonnen wedstrijd bij SDC Putten raakt Bart Nieuwkoop geblesseerd. Hij zou hierdoor het begin van de competitie missen. Op 22 juli oefent Feyenoord voor het eerst tegen een serieuze tegenstander. Op het trainingskamp in Oostenrijk is SC Freiburg de tegenstander. De Duitsers zijn met 1-0 te sterk voor de Rotterdammers. Een week later wordt Real Sociedad verslagen in De Kuip (1-0).

Augustus 
Feyenoord opent de maand augustus met het duel om de Johan Cruijff Schaal XXII. Jens Toornstra opent de score, maar in de tweede helft maakt Feyenoord kennis met de video-assistent. Na een lopende aanval maakt Nicolai Jørgensen 2-0, waarna de video-assistent een voorgaande situatie terughaalt en Danny Makkelie een strafschop aan Vitesse toekent. Alexander Büttner benut de strafschop, waardoor de strijd om de Johan Cruyff Schaal voor de eerste maal uitloopt op het nemen van strafschoppen. Feyenoord neemt de strafschoppen beter, waarna voor de eerste maal sinds 1999 de schaal omhooggehouden mag worden. In de eerste wedstrijd in de Eredivisie, thuis tegen FC Twente, mist Feyenoord zowel Kenneth Vermeer als Brad Jones. Hierdoor debuteert Justin Bijlow in deze wedstrijd. De wedstrijden in augustus worden allemaal gewonnen. In de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Willem II debuteert aanvaller Cheick Touré. Op 21 augustus wordt Sam Larsson overgenomen van sc Heerenveen. In deze transferperiode worden enkele spelers voor het komend seizoen verhuurd aan andere clubs.

September 
De eerste wedstrijd van september wordt met 2-4 bij Heracles Almelo gewonnen. In deze wedstrijd maakt Sam Larsson zijn debuut en hij is direct verantwoordelijk voor het laatste doelman. Op woensdag 13 september maakt Feyenoord zijn rentree in de UEFA Champions League. Manchester City is met 0-4 te sterk in De Kuip. In deze wedstrijd maakt Dylan Vente zijn officiële debuut. De rest van de maand wordt verloren van PSV, NAC Breda en SSC Napoli. De ziekenboeg loopt vol met nieuwe blessures van Jan-Arie van der Heijden Nicolai Jørgensen en Eric Botteghin. Na ruim een jaar afwezigheid maakt Sven van Beek zijn rentree, hij valt in de uitwedstrijd bij Napoli in voor Renato Tapia

Oktober 
In oktober wordt alleen gewonnen van AZ en AVV Swift. In laatstgenoemde wedstrijd maakt Kenneth Vermeer zijn rentree in het doel en maakt Lutsharel Geertruida zijn professionele debuut. In de Eredivisie wordt verder twee keer gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle en Roda JC. In De Kuip wordt ruim verloren van Ajax (1-4). Sven van Beek is wederom geblesseerd geraakt. Hierdoor mist hij het eind van oktober en het begin van november.

November 
Op de eerste dag van november wordt direct verloren in Oekraïne, waar Sjachtar Donetsk met 3-1 te sterk is. In de competitie wordt gelijkgespeeld tegen ADO Den Haag en VVV-Venlo, de enige overwinning wordt in Groningen behaald (0-2). Feyenoord krijgt lof over de uitwedstrijd in Manchester. Er wordt vlak voor tijd met 1-0 verloren door een goal van Raheem Sterling. Vanaf deze wedstrijd is een gelegenheidsduo in de verdediging geboren; Renato Tapia en Sven van Beek staan lange tijd samen centraal in de verdediging.

December 
Feyenoord speelt deze maand zes wedstrijden. Dit hadden er zeven moeten zijn, de uitwedstrijd tegen FC Utrecht wordt echter na uitstel van 45 minuten definitief afgelast door scheidsrechter Björn Kuipers. Hevige sneeuwval maakt spelen onmogelijk. In deze laatste maand van het jaar wordt gewonnen van Vitesse, Roda JC en Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel houdt Feyenoord niets heel van de gastheren; 0-7. Feyenoord is al zeker van uitschakeling in de Champions League, maar de thuiswedstrijd tegen Napoli wordt met 2-1 gewonnen. Vlak voor tijd maakt Jerry St. Juste het winnende doelpunt. In deze wedstrijd maakt Tyrell Malacia zijn officiële debuut. Malacia zal nog tot begin februari in het elftal blijven. In de Eredivisie eindigt Feyenoord het kalenderjaar op de vijfde plaats. In het bekertoernooi bereikt Feyenoord de kwartfinale door Heracles Almelo met 3-1 te verslaan. Michiel Kramer raakt tijdens deze wedstrijd in opspraak door het eten van een broodje kroket in de rust. Kramer wordt uit de selectie gezet en ontvangt een geldboete.

Januari 
Het nieuwe kalenderjaar begint met een trainingskamp naar het Spaanse Marbella. In Marbella wordt geoefend tegen de hekkensluiter van Zwitserland; FC Luzern. Door doelpunten van Nicolai Jørgensen en Renato Tapia wordt met 2-1 gewonnen. Terug in Nederland begint de drukte op de transfermarkt. Op 19 januari wordt Kenneth Vermeer verhuurd aan Club Brugge. Tijdens het trainingskamp heeft coach Giovanni van Bronckhorst bekend gemaakt dat Brad Jones het seizoen af zal maken als eerste doelverdediger. Hierop heeft Vermeer aangegeven te willen vertrekken. Later in de maand wordt Miquel Nelom verhuurd aan Sparta Rotterdam. Op 21 januari wordt in de Amsterdam ArenA met 2-0 verloren van Ajax. Dertien minuten na rust ziet Nicolai Jørgensen zijn tweede gele kaart en moet het veld verlaten. Een dag later haalt Feyenoord een oude bekende binnen. Robin van Persie keert na veertien jaar terug bij de club waar hij debuteerde in het betaald voetbal. Twee dagen later, in de met 1-1 gelijkgespeelde inhaalwedstrijd bij FC Utrecht, maakt Van Persie in de 82e minuut zijn rentree in Feyenoord 1. Op de laatste dag van januari wordt PSV met 2-0 verslagen in de kwartfinale van de KNVB Beker. Na maanden blessureleed maakt Eric Botteghin in deze wedstrijd zijn rentree. Een dag na deze wedstrijd wordt het contract van Michiel Kramer ontbonden. Hierdoor heeft hij langer de tijd om een nieuwe club te vinden.

Februari 
De maand februari start wisselend. Er wordt verloren van VVV-Venlo en Vitesse en gewonnen van FC Groningen en Heracles Almelo. In de uitwedstrijd bij Vitesse verliest Feyenoord twee spelers met een rode kaart. Scheidsrechter Dennis Higler stuurt Bilal Başacıkoğlu en Tyrell Malacia naar de kant. Başacıkoğlu ontvangt een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Malacia moet één wedstrijd toekijken. Op 25 februari wordt de topper tegen PSV met 1-3 verloren. Tonny Vilhena maakt de enige treffer aan Feyenoordzijde. Op de laatste dag van februari speelt Feyenoord de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem II. De wedstrijd wordt met 3-0 gewonnen door doelpunten van Steven Berghuis, Robin van Persie (die daarmee zijn 300e doelpunt in het betaald voetbal maakt) en Tonny Vilhena. Hierdoor speelt Feyenoord op 22 april een uitwedstrijd tegen AZ in De Kuip.

Maart 
De eerste wedstrijd van maart wordt met 2-1 verloren bij NAC Breda. Hiermee is Feyenoord officieel onttroond als landskampioen en is het de slechtst-presterende regerend landskampioen sinds Sparta in 1960. De overige wedstrijden worden met kleine verschillen gewonnen. Op 18 maart zegeviert Feyenoord in en tegen Zwolle met 3-4. Drie dagen later vindt de jaarlijkse benefietwedstrijd plaats. In De Kuip wordt ADO Den Haag met 4-0 verslagen. In deze wedstrijd krijgen, mede door de vele afwezigen, vele jeugdspelers de kans. Doelpunten worden gemaakt door Jens Toornstra, Bilal Başacıkoğlu, Dylan Vente en Sam Larsson. Deze laatste maakte na weken afwezigheid vanwege een hamstringblessure zijn rentree in het eerste van Feyenoord.

April 
Na de interlandperiode is Excelsior de eerste tegenstander. Het kleine broertje wordt met 5-0 van de mat geveegd. Feyenoord mist in deze wedstrijd zowel Robin van Persie als Nicolai Jørgensen. Hierdoor maakt Dylan Vente zijn opwachting in de spits. In de navolgende weken worden ook FC Twente en FC Utrecht verslagen, waarna met een grondig gewijzigd elftal met 1-5 werd gewonnen bij Willem II. Dit gewijzigde elftal was om spelers rust te gunnen in aanloop naar de finale van de beker. Deze finale werd met 0-3 van AZ gewonnen. Doelpunten werden in deze wedstrijd gemaakt door Nicolai Jørgensen, Robin van Persie en Jens Toornstra. Een week later werd met een gewijzigd elftal Sparta Rotterdam opzij geschoven.

Mei 
De laatste competitiewedstrijd van het seizoen werd na een 0-2 voorsprong met 2-3 in en tegen Heerenveen gewonnen. Op 27 mei wordt er afscheid genomen van Dirk Kuyt. Een combinatie van oud en huidig Feyenoord verslaat de Vrienden van Dirk met 3-2. In de tweede helft wordt met 2-3 verloren van een verzameling (oud-)spelers van het Nederlands voetbalelftal. Kuyt benut vlak voor tijd een strafschop.

Wedstrijden 
Tijdens Europese thuiswedstrijden werd de capaciteit verlaagd. Er werden netten langs het veld geplaatst en vak Z werd leeg gehouden, omdat er geen netten voor dat vak geplaatst mochten worden.

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

De winterstop begon op 25 december 2017

Januari

De winterstop duurde tot en met 15 januari 2018

Februari

Maart

April

Mei

Deelnemende spelers

Vetgedrukte spelers zijn daadwerkelijk in actie gekomen.* Kwam in actie voor zowel Feyenoord als de Vrienden van Dirk.** Kwam in actie voor zowel Feyenoord als Nederland 2010/2014.*** Kwam in actie voor zowel de Vrienden van Dirk als Nederland 2010/2014.

Statistieken

Vriendschappelijk

Eindstand

* Vier van deze wedstrijden waren besloten.

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Johan Cruijff Schaal XXII

Eindstand

* Winnaar na strafschoppen (4-2).

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
Legenda

Eredivisie

Stand en punten historie

Eindstand

Thuis/uit-verhouding 2017/2018

Kaarten en schorsingen

Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop volgde er 1 wedstrijd schorsing.1 Geen schorsing, maar telde wel mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).1 Wel schorsing, maar telde niet mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).* Disciplinaire schorsing

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

TOTO KNVB beker

Eindstand

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema

Europees

UEFA Champions League

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
Eindstand Poule F en punten historie

Thuis/uit-verhouding Europese wedstrijden 2017/2018

Kaarten en schorsingen

Bij de 3e gele kaart volgt er 1 wedstrijd schorsing.

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Totaal
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2017 / 2018 verwerkt.

Feyenoord naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2017/18